Dit is een lijst van planetoïden 20901-21000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20901) Mattmuehler || 2000 XO6|| 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (20902) Kylebeighle || 2000 XY6|| 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (20903) - || 2000 XH9 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (20904) - || 2190 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20905) - || 2581 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20906) - || 2727 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20907) - || 2762 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20908) - || 2819 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20909) - || 4026 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20910) - || 4060 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20911) - || 4083 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20912) - || 4129 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20913) - || 4214 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20914) - || 4215 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20915) - || 4302 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20916) - || 4628 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20917) - || 5016 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20918) - || 6539 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20919) - || 6606 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20920) - || 6653 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20921) - || 6680 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20922) - || 6769 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20923) - || 6846 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20924) - || 9526 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20925) - || 9596 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20926) - || 1101 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20927) - || 1126 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20928) - || 2024 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20929) - || 2050 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20930) - || 2130 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20931) - || 2208 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20932) - || 2258 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20933) - || 3015 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20934) - || 4194 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20935) - || 4265 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20936) - || 4835 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20937) - || 1005 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20938) - || 1075 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20939) - || 1178 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20940) - || 1236 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20941) - || 1341 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20942) - || 2092 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20943) - || 2115 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20944) - || 2200 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20945) - || 2248 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20946) - || 2316 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20947) Polyneikes || 2638 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20948) - || 2754 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20949) - || 3024 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20950) - || 3305 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20951) - || 4261 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20952) Tydeus || 5151 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20953) - || 1068 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20954) - || 1158 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20955) - || 2387 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20956) - || 3510 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20957) - || 4430 T-3 || 11 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20958) - || A900 MA || 29 juni 1900 || J. E. Keeler
|-
| (20959) - || 1936 UG || 21 oktober 1936 || M. Laugier
|-
| (20960) - || 1971 UR || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (20961) Arkesilaos || 1973 SS1|| 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (20962) - || 1977 EW7|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (20963) Pisarenko || 1977 QN1|| 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (20964) Mons Naklethi || 1977 UA || 16 oktober 1977 || A. Mrkos
|-
| (20965) Kutafin || 1978 SJ7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (20966) - || 1978 VH5|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (20967) - || 1978 VF6|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (20968) - || 1978 VM8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (20969) Samo || 1979 SH || 17 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (20970) - || 1981 DD1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (20971) - || 1981 DR1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (20972) - || 1981 DX2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (20973) - || 1981 EL2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20974) - || 1981 EO2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20975) - || 1981 ER4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20976) - || 1981 EA6|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20977) - || 1981 EN7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20978) - || 1981 EW10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20979) - || 1981 EO13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20980) - || 1981 ED16|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20981) - || 1981 EZ16|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20982) - || 1981 EL17|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20983) - || 1981 EN20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20984) - || 1981 EH33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20985) - || 1981 EA35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20986) - || 1981 EL37|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20987) - || 1981 EU38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20988) - || 1981 EC43|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20989) - || 1981 EZ45|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (20990) - || 1983 RL3|| 1 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (20991) Jánkollár || 1984 WX1|| 28 november 1984 || M. Antal
|-
| (20992) - || 1985 RV2|| 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (20993) - || 1985 RX2|| 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (20994) - || 1985 TS || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (20995) - || 1985 VY || 1 november 1985 || R. M. West
|-
| (20996) - || 1986 PB || 4 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (20997) - || 1986 PL1|| 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (20998) - || 1986 QF1|| 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (20999) - || 1987 BF || 28 januari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (21000) L'Encyclopédie || 1987 BY1|| 26 januari 1987 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten